1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 (słoweń. 1. državna odbojkarska liga 2022/2023, w skrócie 1. DOL 2022/2023; oficjalna nazwa ze względów sponsorskich: Sportklub prva odbojkarska liga 2022/2023) – 32. sezon mistrzostw Słowenii zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS). Zainaugurowany został 5 października 2022 roku.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-out. W fazie zasadniczej na podstawie rezultatów z poprzedniego sezonu drużyny podzielone zostały na dwie dywizje (1A. i 1B.). Do 1A. DOL awansował , natomiast do 1B. DOL dołączyły: , który spadł z 1A. DOL oraz dwa najlepsze zespoły z 2. DOL, tj.  oraz .

W obu dywizjach drużyny rozegrwały między sobą po trzy spotkania. W fazie play-off brały udział wszystkie zespoły z 1A. DOL i dwa najlepsze z 1B. DOL. Faza play-off składała się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów wyłaniających mistrza Słowenii. W fazie play-out o utrzymanie walczyły zespoły, które w fazie zasadniczej 1B. DOL zajęły miejsca 3-8.

System rozgrywek 
1. liga słoweńska w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-out.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczyło 16 drużyn. Zostały one podzielone na dwie dywizje: 1A. DOL i 1B. DOL. Do 1A. DOL trafiło osiem najlepszych zespołów sezonu 2021/2022, natomiast do 1B. DOL te, które poprzedni sezon zakończyły na miejscach 9-14 oraz dwie najlepsze drużyny z 2. DOL.

W ramach dywizji drużyny rozegrały ze sobą po trzy spotkania. Sześć najlepszych drużyn 1A. DOL bezpośrednio awansowało do ćwierćfinałów fazy play-off. Zespoły z miejsc 7-8 1A. DOL oraz dwa pierwsze zespoły z 1B. DOL rywalizowały w 1/8 finału fazy play-off. Drużyny z miejsc 3-8 w 1B. DOL trafiły do fazy play-out.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

1/8 finału
Pary w 1/8 finału utworzone zostały według klucza:
 para 1: 7. miejsce w 1A. DOL – 2. miejsce w 1B. DOL;
 para 2: 8. miejsce w 1A. DOL – 1. miejsce w 1B. DOL.

Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół z 1B. DOL. Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do ćwierćfinałów i uzyskali prawo gry w 1A. DOL w sezonie 2023/2024. Przegrani zakończyli rozgrywki i zostali sklasyfikowani na odpowiednio 9. i 10. miejscu na podstawie pozycji z fazy zasadniczej, a w sezonie 2023/2024 mieli prawo gry w 1B. DOL.

Ćwierćfinały
Pary w ćwierćfinałach zostały utworzone według klucza:
 para 1: 1. miejsce w 1A. DOL – zwycięzca w parze 2 1/8 finału;
 para 2: 2. miejsce w 1A. DOL – zwycięzca w parze 1 1/8 finału;
 para 3: 3. miejsce w 1A. DOL – 6. miejsce w 1A. DOL;
 para 4: 4. miejsce w 1A. DOL – 5. miejsce w 1A. DOL.

Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół wyżej rozstawiony. Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do półfinałów. Przegrani zakończyli udział w rozgrywkach i zostali sklasyfikowani odpowiednio na miejscach 5-8 na podstawie pozycji z fazy zasadniczej.

Półfinały
Pary w półfinałach utworzone zostały według klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 4 ćwierćfinałów;
 para 2: zwycięzca w parze 2 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 3 ćwierćfinałów.

Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół wyżej rozstawiony. Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do finałów, natomiast przegrani grali o 3. miejsce.

Mecze o 3. miejsce
O 3. miejsce grali przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół wyżej rozstawiony.

Finały
O mistrzostwo grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół wyżej rozstawiony.

Faza play-out 
W fazie play-out uczestniczyły drużyny, które w fazie zasadniczej 1B. DOL zajęły miejsca 3-8. Rozegrały one między sobą dodatkową czwartą rundę spotkań. Do tabeli zostały wliczone wszystkie punkty, sety i małe punkty z fazy zasadniczej z meczaów bezpośrednich pomiędzy zespołami grającymi w fazie play-out.

Po rozegraniu wszystkich meczów na podstawie pozycji w tabeli zespoły zostały sklasyfikowane odpowiednio na miejscach 11-16. Drużyna, która zajęła 16. miejsce, spadła do 2. DOL, natomiast ta, która zakończyła rozgrywki na 15. miejscu, trafiła do baraży.

Baraże 
W barażach uczestniczyły drużyna, która zajęła 15. miejsce w 1. DOL oraz drużyna z 2. miejsca w 2. DOL. Rywalizacja toczyła się w formie dwumeczu. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna z 1B. DOL. O awansie do 1B. DOL lub utrzymaniu w tej lidze decydowały kolejno: liczba zwycięstw, bilans setów, bilans małych punktów. W przypadku równego bilansu małych punktów, awans do 1B. DOL uzyskała drużyna z 2. DOL. Każda z drużyn ma prawo zrezygnować z udziału w barażach.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

1A. DOL

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

1B. DOL

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Słowenii
2023 w Słowenii